Серге́й Алексе́евич Шидло́вский ( — , Белград) — российский политический и государственный деятель, депутат Государственной думы II созыва от Могилёвской губернии.

Биография 
Из дворян Могилёвской губернии. Окончил Псковский кадетский корпус и Константиновское артиллерийское училище. Находился 6 лет на военной службе, затем — земский деятель в Самарской и Могилёвской губерниях. Был сенненским уездным предводителем дворянства.

В 1907 избран членом II Государственной думы от Могилёвской губернии. Входил во фракцию «Союза 17 октября».

Затем занимал посты вице-губернатора Могилёвской, Воронежской и Эстляндской губерний. С 20 февраля 1917 — лифляндский губернатор. 26 мая 1917 вышел в отставку. Поселился в своем имении Шипы Могилевской губернии.

Эмигрировал с семьёй (жена и дети Николай, Алексей, Ольга) в Югославию где умер 17 апреля 1934 года. Дочь — Ольга Шидловская — участница Первой мировой войны.

Награды 
 орден Святого Владимира 4-й степени (1911)
 орден Святого Владимира 3-й степени (1913)
 орден Святого Станислава 1-й степени (1915)

Литература 
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : Энциклопедия. М. : Российская политическая энциклопедия, 2008. — С. 699. — ISBN 978-5-8243-1031-3.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. — М., 1907. — C. 183.
  (Указан некролог: Русский голос. Белград, 1934. — 6 мая. — № 161.)

Примечания

Ссылки 
 Сергей Алексеевич Шидловский

Сергей Александрович
Выпускники Псковского кадетского корпуса
Октябристы
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Могилёвские вице-губернаторы
Воронежские вице-губернаторы
Эстляндские вице-губернаторы
Лифляндские губернаторы
Русские эмигранты первой волны в Югославии